Жан Батист Клема́н (; 30 мая 1836, Булонь-Бийанкур — , ) — французский поэт-песенник, публицист, деятель социалистического движения, коммунар. Шансонье.

Биография 
Сын зажиточного мельника под Парижем. В юном возрасте покинул родительский дом, был рабочим, затем стал профессиональным шансонье. Под влиянием усилившегося во Франции политического движения перешёл от создания сентиментально-лирической песни к социальным песням («песням-повстанкам»), направленным против властей Второй французской империи, за что преследовался полицией.

В 1867 году вынужден был уехать на год в Бельгию. После возвращении в Париж Клема́н продолжал свои выступления в печати против господствующего режима (сатирический листок «Carmagnole», серия бесед «Lanterne du peuple», сатирический еженедельник «Casse-tête»), сотрудничал в прудонистских периодических изданиях. За «оскорбление величества» был заключëн в тюрьму, из которой его освободила Сентябрьская революция 1870 года во Франции, свергнувшая Наполеона III и положившая начало Третьей республике.

При Парижской коммуне Клема́н стал мэром Монмартра и членом Коммуны. Сражался за неë на последних баррикадах. После падения Коммуны был приговорëн к смертной казни, скрывался в Париже, затем бежал в Англию.

Вернувшись после амнистии (1880), принял участие в социалистических изданиях. При расколе среди французских социалистов в 1882 году стал одним из лидеров поссибилистов. В 1901 году основал издательство социально-пропагандистской литературы.

Умер в Париже в крайней бедности. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Творчество 

Жан Батист Клема́н — автор ряда популярных песен, в том числе известных «Le Temps des cerises» и «La Semaine sanglante» (большой песни-поэмы, посвящëнной Коммуне, написанной под свежим впечатлением кровавой недели, одновременно с «Интернационалом» Потье).

Песни поэта соединяют интимную лирику с социальными мотивами. Песни на общественные темы преобладают в творчестве поэта Клема́на. Среди них особо надо отметить «La machine», «Liberté, Egalité, Fraternité», «Les train-misáre», «La Grêve» и др.

В 1885 году выпустил первый сборник песен «Chansons». В 1886—1887 опубликовал свои воспоминания о Коммуне «La revanche des communeux» и серию бесед «Questions sociales à la portée de tous par un homme du peuple».

Избранные песни

Ссылки 
 Jean-Baptiste Clément

Политики Франции
Шансонье
Французские поэты XIX века
Поэты Франции
Поэты-песенники Франции
Публицисты Франции
Мемуаристы Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Приговорённые к смертной казни
Социалисты Франции
Монмартр
Деятели Парижской коммуны